Leisler Kiep ist Teil des Namens (Leisler ist ein zweiter, familienspezifischer Vorname, der Nachname ist Kiep) folgender Personen:

Louis Leisler Kiep (1884–1962), deutscher Unternehmer und Offizier
Walther Leisler Kiep (1926–2016), deutscher Politiker (CDU)